Ву́лиця Бори́са Гми́рі — назва вулиці у різних населених пунктах України. Назва на честь українського оперного співака Б.Р. Гмирі.

Вулиця Бориса Гмирі — вулиця в місті Алчевськ.
 Вулиця Бориса Гмирі — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Бориса Гмирі — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Бориса Гмирі — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Бориса Гмирі — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці, названі на честь людей